Il doppio maschile dello  Strabag Prague Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Lukáš Dlouhý e Petr Pála erano i detentori del titolo dell'edizione del 2008, ma quest'anno non hanno partecipato.

František Čermák e Lukáš Rosol hanno battuto in finale Christopher Kas e Alexander Peya 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Franco Ferreiro /  André Sá (primo turno)
  Christopher Kas /  Alexander Peya (finale)

  Leoš Friedl /  Filip Polášek (primo turno)
  Michael Kohlmann /  Igor Zelenay (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Strabag Prague Open 2011